Ehrler ist der Familienname folgender Personen:

 André Ehrler (1900–1949), Schweizer Politiker
 Ernst Ehrler (* 1945), Schweizer Musiker
 Fritz Ehrler (1871–1944), deutscher Gewerkschaftsfunktionär und Politiker
 Hanno Ehrler (* 1958), deutscher Musikjournalist und Heilpraktiker
 Hans Heinrich Ehrler (1872–1951), deutscher Schriftsteller, Lyriker und Redakteur
 Heinrich Ehrler (1917–1945), deutscher Luftwaffenoffizier und Jagdflieger im Zweiten Weltkrieg
 Joseph Georg von Ehrler (1833–1905), Bischof von Speyer
 Klaus Ehrler (1930–2005), deutscher Historiker und Friedensaktivist
 Ludwig Ehrler (1939–2014), deutscher Künstler und Hochschullehrer
 Luise Max-Ehrler (1850–1920), österreichische Malerin
 Otto Ehrler (1894–1978), deutscher Landrat
 Wilfried Ehrler (1929–2016), deutscher Sportwissenschaftler und Autor
 Wolfgang Ehrler (* 1957), deutscher Handballspieler und Trainer

Siehe auch:
 Erler